

Događaji 
 Dejok osniva Medijsko Carstvo.
 Tiglatpileser III., kralj Asirije osvaja Babilon i deportira oko 105 000 Kaldejaca.

Rođenja

Smrti